Nørregade er meget anvendt dansk vejnavn og referer bl.a. til følgende:

 Nørregade (København)
 Nørregade (Aarhus)
 Nørregade (Aalborg)
 Nørregade (Hadsund)
 Nørregade (Nyborg)
 Nørregade (Odense)
 Nørregade (Flensborg)